

Localidades brasileiras 

Ponta Negra (Manaus)
Ponta Negra (Natal)
Ponta Negra (Maricá)

Outras localidades 
Ponta Negra — cidade portuária da República do Congo

Construções 
Forte da Ponta Negra

Veículos de mídia 
TV Ponta Negra

Desambiguação
Desambiguações de topônimos